Le mot mule peut désigner :
 l’hybride femelle du mulet engendré par une jument et un âne ;
 Mule : un groupe de rock américain des années 1990.
 Mule : une sorte de pantoufle ;
 La Mule qui rue : un dessin caricatural représentant une mule donnant des coups de pattes arrière ;
 mule-jenny : une machine à filer ;

Informatique 
 Mule : un Enterprise service bus libre ;
 le logiciel de partage de fichiers eMule dont la mascotte est une mule ;
 M.U.L.E. : un jeu vidéo ;
 MULE : un éditeur de texte multilingue dérivé d'Emacs ;

Patronyme 

 Marcel Mule (1901-2001), saxophoniste français ;
 Pol Mule (1926-2012), fils de Marcel Mule, chef d'orchestre français ;
 Jacques Mule (né en 1929), fils de Marcel Mule, flûtiste français ;

Toponyme 

 La Mule est un ruisseau de Belgique ;
  ;
 , chaîne de montagnes de l'Arizona ;
 , chaîne de montagnes de Californie ;
 Les pics Mule Ear, sommets du Texas.